Bonosus ou Bonose est un usurpateur romain en 280
 Bonose est un nom donné au pape Benoît 
 Bonose est un évêque de Sardique en Mésie de la fin du  qui niait la virginité de Marie.